Doyen steht für:

 Doyen, Dekan, auch Dienst- oder Rangältester
 Doyen, Dorf in Ostpreußen, Kreis Gerdauen, ab 1945: Duje (Barciany) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Doyen Verlag, siehe OmniScriptum Publishing Group #Unternehmen der OmniScriptum-Gruppe

Doyen ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Doyen (fl. 1920), belgischer Geher
 Eugène Doyen (1859–1916), französischer Chirurg
 Fokko Doyen (* 1956), deutscher Pilot
 Gabriel François Doyen (1726–1806), französischer Maler
 Gustave Doyen (1837–1923), französischer Genre- und Porträtmaler
 Henri Doyen (1905–1988), französischer Organist und Komponist
 Jacqueline Doyen (1930–2006), französische Schauspielerin
 Jacques Doyen (* 1943), französischer Bogenschütze
 Paul-André Doyen (1881–1974), französischer General